

Politica 
 Anna Cinzia Bonfrisco (1962) – politica italiana

Sport 
 Angelo Bonfrisco (1960) – ex arbitro di calcio italiano